Live & More – album di Marcus Miller
Live & More – album di Roberta Flack e Peabo Bryson

Pagine correlate
Live and More